Доус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доус, Кристофер (англ. Christopher Dawes, родился 31 мая 1974 в Кингстоне) — ямайский футболист, игравший на позиции защитника и полузащитника.
 Доус, Найджел (англ. Nigel Dawes; родился 9 февраля 1985 года, Виннипег, Канада) — казахстанский хоккеист канадского происхождения, нападающий.

См. также